Campanário — torre onde se encontram os sinos

Geografia 
 Campanário (Ribeira Brava) — freguesia portuguesa
 Campanário (Minas Gerais) — município brasileiro

Desambiguações de topônimos